Herzstein steht für:
 Naturdenkmal in St. Oswald (Niederösterreich)
 Robert Edwin Herzstein (1940–2015), US-amerikanischer Historiker
 Robert Erwin Herzstein (1931–2015), US-amerikanischer Jurist
 Herzstein (Film), isländisch-dänischer Film von Guðmundur Arnar Guðmundsson aus dem Jahr 2016

Siehe auch:
 Barbara Hershey (geb. 1948 als Barbara Lynn Herzstein), US-amerikanische Schauspielerin